Battles () — двенадцатый студийный альбом шведской метал-группы In Flames, выпущенный 11 ноября 2016 года лейблом Nuclear Blast. Это первый альбом, записанный при участии ударника Джо Рикарда, и последний альбом с участием басиста Петера Иверса, игравшего в группе с 1997 года.

На песни «The End», «The Truth», «Here Untill Forever» и «Save Me» были сняты видеоклипы.

Песня «Wallflower» — вторая по длительности песня группы (7:06), после «The Chosen Pessimist» (8:16) из A Sense of Purpose (если не считать обе части «Everlost» из Lunar Strain как единую композицию).

Список песен 
Все тексты написаны Андерсом Фриденом. Вся музыка сочинена Бьорном Геллоте и Никласом Энгелином.

Участники записи 
In Flames
 Андерс Фриден — вокал
 Бьорн Гелотте — гитара
 Никлас Энгелин — гитара
 Петер Иверс — бас-гитара
 Джо Рикард — ударные

Приглашённые музыканты
 Орьян Эрнкло — клавишные, программирование

Детский хор
 Шон Боу — бэк-вокал
 Диамманте — бэк-вокал
 Ленни Скольник — бэк-вокал
 Джонни Литтен — бэк-вокал
 Сидни Типтон — бэк-вокал

Производственный персонал
 Говард Бенсон — продюсер, клавиши
 Блейк Армстронг — дизайн, обложка

Чарты

Примечания 

Альбомы In Flames
Альбомы альтернативного метала
Альбомы Nuclear Blast Records